Puchar Joe Robiego – turniej towarzyski o Puchar Joe Robiego odbył się w 1994 w Stanach Zjednoczonych (wszystkie mecze rozgrywano w Miami) i stanowił przygotowanie jego uczestników do Mundialu 1994.

Uczestnicy 
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny :

Mecze

Tabela końcowa 

Zwycięzcą turnieju o Puchar Joe Robiego 1994 została .

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Stanach Zjednoczonych
1994 w piłce nożnej
1994 w Stanach Zjednoczonych